Войцехо́вський () — польське та українське прізвище.

 Войцеховський Богдан В'ячеславович (1922—1999) — радянський вчений-механік, який працював у галузі гідродинаміки і газової динаміки.
 Войцеховський Віктор Вікторович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Станіслав Войцеховський (1869—1953) — польський політик.
 Войцеховський Йосип Павлович (1793—1850) — лікар, сходознавець, синолог, маньчжурознавець.
 Марцін Войцеховський (1975) — польський журналіст, режисер, автор неігрового кіно.
 Тадеуш Войцеховський (1838—1919) — польський історик, професор і ректор Львівського університету.
 Януш Войцеховський (1954) — польський політик.
 Зигмунт Войцеховський (1900) — польський історик і політик.
 Войцеховська Світлана Михайлівна (1959) — громадський діяч, український політик. Народний депутат України 8-го скликання.
 Павел Войцеховський (1989) — польський стрибун з жердиною.

Див. також 

 Войцехівський

Українські прізвища
Польські прізвища